Кожушко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Кожушко Григорій Мефодійович (1946) — український науковець, доктор технічних наук, професор.
 Кожушко Григорій Семенович (1880—1924) — український кобзар.
 Кожушко Олег Олександрович (1998) — український футболіст.
 Кожушко Олександр Михайлович (1928—2011) — народний депутат України, заслужений працівник транспорту України.
 Кожушко Олександр Сергійович (1980—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кожушко Олександр Сергійович (1998—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кожушко Микола Іванович (1956) — полковник, заступник начальника командно-штабного факультету Харківського військового університету.

Посилання 
 Походження прізвища Кожушко